Michelle Williams – attrice statunitense
 Michelle Williams – cantante statunitense
 Michelle Williams – nuotatrice canadese
 Michelle Ann Williams – medico giamaicano